Beyond the Veil steht für:

 Beyond the Veil (Torchure-Album), Album der deutschen Death-Doom-Band Torchure
 Beyond the Veil (Tristania-Album), Album der norwegischen Band Tristania